Рита Эстель Бруссар (; , , штат Техас — , , штат Индиана) — американская  и .

Родилась в семье с французскими корнями: родители матери эмигрировали в США из Франции, родители отца приехали в Техас из Луизианы. Отец, , известен как пионер техасского рисоводства. Вся семья была ревностными католиками.

Окончила  в Нотр-Даме (1921), после чего вступила в католическую конгрегацию Сестёр Святого Креста (). Продолжила музыкальное образование в Чикаго под руководством Сильвио Шонти и Остина Конради, получив в 1926 г. степень магистра музыки.

До 1930 г. преподавала музыку в Колледже Святой Марии в Нотр-Даме, затем до 1933 г. в Академии Святого Креста в Остине и наконец в 1933—1974 гг. в католических учебных заведениях Вашингтона, с 1939 г. заведовала музыкальным отделением Дунбартонского колледжа. После его закрытия в 1974 г. перебралась в Кенсингтон в штате Мэриленд, где преподавала частным образом. В 1970-е гг. гастролировала по Восточному побережью вместе с Эрно Валасеком. Последние годы жизни (с 1999 г.) провела в монастыре.

Ссылки 
 Sister M. Rita Broussard, 102: Некролог // The Washington Post, 26.01.2003.

Академические музыканты США
Музыкальные педагоги США
Столетние долгожительницы США